Принц Уэ́льский (, ), в старой русской транскрипции принц Валли́йский, — титул мужчины-наследника английского престола; с 1707 года, после юридического объединения Англии и Шотландии — престола Великобритании. Как правило, женщина-наследница престола не носит титула «принцесса Уэльская», его использует только жена принца.

История титула 
Титул известен с раннего Средневековья, до конца XIII века его носили правители Уэльса — региона, находившегося на западе Британии. Последним независимым от Англии правителем Уэльса (принцем Уэльским) был Лливелин ап Грифид. В конце XIII века, в связи с завоеванием Уэльса королём Англии Эдуардом I и потерей Уэльсом независимости, титул принца Уэльского перешёл к английской короне и стал принадлежать наследнику её престола.

По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына (будущего короля Эдуарда II), родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!» Легенда известна с XVI века. В действительности во времена Эдуарда I аристократия в Англии была нормандской и говорила по-старофранцузски; но Эдуард II действительно родился в Карнарвоне во время кампании его отца в Уэльсе.

Порядок присвоения 
Титул принца Уэльского не является автоматически присваиваемым или наследуемым, он каждый раз специально присваивается монархом, обычно через несколько месяцев или даже лет после того, как наследник приобретает статус. Ряд наследников — старших сыновей так и не успели получить титул принца Уэльского, в частности, будущий Генрих VI (его отец Генрих V умер вскоре после его рождения, и он сразу вступил на престол), два умерших в младенчестве старших сына Генриха VIII. Все эти принцы носили только титул «герцог Корнуолльский» (см. ниже).

Принц Уэльский также проходит формальную инвеституру, в ходе которой монарх возлагает на его голову венец принца Уэльского. В случае малолетства принца инвеститура может произойти спустя несколько лет после присвоения титула. С 1911 года инвеститура производится в том самом замке Карнарвон в Уэльсе, где родился Эдуард II; инициатором проведения церемонии в Уэльсе стал валлиец Дэвид Ллойд-Джордж.

Обычно принцами Уэльскими являются старшие сыновья монархов, однако два раза этот титул присваивался внукам королей после смерти их отцов (будущим Ричарду II и Георгу III). Дважды после смерти принцев Уэльских (Артура в 1502 году и Генриха в 1612 году) этот титул передавался их младшим братьям, вступившим потом на престол как Генрих VIII и Карл I, соответственно.

На данный момент этот титул носит принц Уильям — старший сын короля Карла III, который является 22-м принцем Уэльским. Наследником престола он являлся с момента смерти бабушки Елизаветы II с 8 сентября 2022 года, титул принца Уэльского получил на следующий день, а инвеституру пройдёт позднее.

Другие титулы 
Принц Уэльский носит также обычно присваиваемый вместе с этим титулом второстепенный титул графа Честера. Кроме того, старший сын монарха автоматически (с момента появления на свет в семье царствующего монарха или вступления отца или матери на престол) получает английский титул герцога Корнуольского, а после англо-шотландской унии 1603 г. также и шотландский — герцога Ротсейского вместе с рядом других второстепенных титулов.

Список принцев Уэльских

Принц Уэльский — независимый титул

Принцы Уэльские — наследники престола Англии

Примечания

Ссылки